FLP steht für:
 Fast Link Pulse, siehe Autonegotiation
 Dateiendung für Fruity-Loops-Projektdateien
 Windows Fundamentals for Legacy PCs (WinFLP), spezielle Windows-XP-Edition für alte PCs
 Flp/FRT-System
 Flower Label Program, ein gemeinnütziger Verein zur Zertifizierung von Schnittblumen aus sozial- und umweltverträglicher Produktion
 Forever Living Products, US-amerikanisches Unternehmen
 Farmer-Labour Party (, Nōmin-rōdō-tō), ehemalige japanische Partei
 Farmer-Labor Party of the United States, ehemalige US-amerikanische Partei
 Fedrelandspartiet (dt.: Vaterlandspartei), ehemalige norwegische Partei
 Fiji Labour Party, politische Partei auf den Fidschis
 Frente de Liberación Popular, geheime anti-franquistische Oppositionsgruppe in Spanien
 Front for the Liberation of Polynesia, Gründungsname der Tavini Huiraatira, politische Partei in Französisch-Polynesien
 Family Limited Partnership, US-amerikanische Gesellschafts-Rechtsform
 Lugano-Ponte-Tresa-Bahn (ital.: Ferrovia Lugano–Ponte Tresa), offiziell Ferrovie Luganesi, eine schmalspurige Privatbahn im Kanton Tessin in der Schweiz
 Bahnhof Lampertheim (DS100-Code)
 Marion County Regional Airport (IATA-Code)

Abkürzung